Серге́й Пахо́мов: Пахомов, Сергей Александрович (род. 1975) — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва.
 Пахомов, Сергей Игоревич (род. 1966) — советский и российский художник-авангардист, певец, сценарист.